Polonia Sacra (rocznik)
 Polonia Sacra (kwartalnik)